

Mitologia greca 
Calcodonte – figlio di Abante e re degli Abanti
Calcodonte – uno degli Egittidi. Sposò (e ne fu ucciso) Rodia
Calcodonte – pretendente di Ippodamia, ucciso da Enomao
Calcodonte o Calcone – abitante di Coo. Ferì Eracle quando gli abitanti di Coo lo scambiarono per un pirata